Пенрен има више значења:
 Пенрен (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Пенрен (Пенсилванија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија